Томас Холлидей Хикс (; 2 сентября 1798 — 14 февраля 1865) — американский политик, губернатор Мэриленда (31-й) в начале американской Гражданской войны, который сумел удержать штат от выхода из состава Союза. С 1862 года сенатор от Мэриленда.

Ранние годы 
Хикс родился в мэрилендском Ист-Нью-Маркете, в семье Генри Хикса (1765 - 1825) и Мэри Сьюэлл Хикс (1780 - 1840). Он начал свою политическую карьеру как демократ, и был избран констеблем, а в 1824 году шерифом округа Дорчестер. Впоследствии он перешёл в партию вигов и в 1829 году был избран делегатом в палату представителей Мэриленда.
В 1837 году Хикс был избран членом Губернаторского Совета, и стал последним, кто был избран в этот совет до его расформирования. В 1838 году он был назначен регистратором (Register of Wills) округа Дорчестер и оставался в этой должности до избрания губернатором.

4 декабря 1827 года Хикс женился на Энн Томпсон. У них было предположительно трое детей: Салли (1828 - 1858), Генриетта-Мария (1837 - 1853) и Томас Холлидей (1840). 18 января 1843 года Хикс женился вторым браком на Леа Энн Роули. У них было предположительно четверо детей: Томас Пратт (1845 - 1866), Мэри Ребекка (1846) Хорас Веги (1848 - 1849) и Нэнни. После смерти второй жены в 1848 году Хикс женился в третий раз на Джейн Уилкокс (22 октября 1850 года). У них был один сын, Чаплин.

Губернатор Мэриленда 
Так как партия вигов прекратила существование, то в 1857 году Хикс присоединился к Нативистской Американской партии, более известной как Know Nothing. От этой партии он баллотировался в губернаторы и выиграл выборы 1858 года, победив кандидата от демократов, Джона Грума. В инаугурационной речи он выражал обеспокоенность ростом мигрантов, полагая, что миграционный поток изменит характер нации. Хикс был противником аболиционизма и поддерживал рабовладельцев. Он осуждал нападения на рабовладельцев, утверждая, что те находятся под защитой Конституции. Во время сецессионного кризиса он выступал за сохранение Союза, и старался не допустить сецессии Мэриленда и его присоединения к Конфедерации.

Сразу после избрания Линкольна от Хикса стали требовать созыва Совета по Сецессии, наподобие тех, что прошли в других штатах Юга, но Хикс был категорически против. 27 ноября 1860 года он изложил свою позицию экс-губернатору Пратту: он писал, что избрание Линкольна не может быть поводом для сецессии, и что во всяком случае стоит подождать реакции Вирджинии. Он опасался, что созыв легислатуры по этому поводу может активизировать сецессионистские настроения. 6 января 1861 года он выступил с речью, где изложил свой взгляд на возможность сецессии Мэриленда. Сторонники Севера в то же время устраивали митинги в поддержку позиции губернатора. Экс-губернатор Лоув требовал от Хикса присоединиться к Вирджинии, угрожая в противном случае поднять восстание.

После падения Самтера и прокламации Линкольна о набора добровольцев ситуация обострилась. Она стала особо взрывоопасной, когда федеральные войска начали перемещаться через территорию Мэриленда в Вашингтон. Протесты против прохождения федеральных войск привели к Балтиморскому восстанию 19 апреля 1861 года. Кризисная ситуация заставила Хикса согласиться на внеочередной созыв . Полагая, что в Балтиморе на Ассамблею окажут давление сецессионисты, он распорядился собрать её в городе Фредерике, который находился в лояльной Северу части штата.

Примечания

Литература 
 
 Eisenberg, Gerson G. Marylanders Who Served the Nation. Annapolis, MD: Maryland State Archives, 1992.
 White, Frank, The Governors of Maryland, 1777/1970, The Hall of Records of Maryland, 1970.

Ссылки 
 Биография Хикса на сайте Конгресса США
 Governor Thomas Holliday Hicks
 Инаугурационная речь Хикса (1858)
 Хикс на findagrave.com

Губернаторы Мэриленда
Сенаторы от штата Мэриленд
Члены Палаты делегатов Мэриленда